Ординариат Польши () — ординариат Римско-Католической церкви с центром в городе Варшава, Польша. Ординариат распространяет свою юрисдикцию на верующих армянского обряда и — официально — других восточных католических обрядов проживающих на всей территории Польши, кроме Украинской грекокатолической церкви и Католической церкви византийско-славянского обряда в Польше, имевших собственные церковные структуры. Ординарием является латинский иерарх Варшавской архиепархии.

История 
18 сентября 1981 года Святой Престол учредил ординариат Польши для верующих восточных католических церквей, проживающих в Польше.

16 января 1991 года в Польше была учреждена Перемышльско-Варшавская епархия Украинской грекокатолической церкви и верующие этой церкви вышли из-под юрисдикции Ординариата Польши.

В 2007 году верующие Католической церкви византийско-славянского обряда стали подчинёнными латинского епископа Епархии Седльце — Збигнева Керниковского.

Поэтому, в настоящее время целость верующих Ординариата Польши составляют верующие армянского обряда.

Структура 
В Ординариате действуют три прихода:
 Армяно-католический южный приход в Гливице (Церковь Святой Троицы);
 Армяно-католический центральный приход в Варшаве (Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии);
 Армяно-католический северный приход в Гданьске (Церковь святых апостолов Петра и Павла).

Ординарии 
 кардинал Юзеф Глемп (18.09.1981 — 9.06.2007);
 кардинал Казимеж Ныч (9.06.2007 — по настоящее время).

Примечания

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Армянская Католическая Церковь в Польши
 Информация

Восточнокатолические епархии Польши